Filippide, o Fidippide – leggendario emerodromo ateniese
 Filippide – politico ateniese
 Filippide – commediografo ateniese